Bahnhof Bedburg steht für:

 Bahnhof Bedburg (Erft)
 Bahnhof Bedburg-Hau